

Patronyme 

 Vincent van Gogh (1820-1888) dit « Oncle Cent », marchand d'art néerlandais, oncle de Théodore et Vincent van Gogh.
Vincent van Gogh (1853–1890), peintre néerlandais.
Théodore van Gogh (1857–1891), négociant en art, frère de Vincent van Gogh.
Johanna van Gogh (1862-1925), épouse de Théodore van Gogh et belle-sœur de Vincent van Gogh
Wil van Gogh (1862-1941), féministe, sœur de Vincent et Théodore
Theo van Gogh (1957–2004), réalisateur, arrière-petit-fils de Théodore van Gogh.

Cinéma 

Moi, Van Gogh, documentaire américano-français réalisé par François Bertrand et Peter Knapp, sorti en 2008.
Van Gogh, film réalisé par Maurice Pialat et sorti sur les écrans en 1991.
Van Gogh, titre original et international de Vincent & Theo (titre francophone), un film réalisé par Robert Altman, sorti sur les écrans en 1990.
Vincent: The Life and Death of Vincent Van Gogh, titre alternatif de Vincent, un film d'animation réalisé par Paul Cox et sorti sur les écrans en 1987.
La Passion Van Gogh, film réalisé par Samy Pavel (sorti en 1993).
La Passion Van Gogh, film réalisé par Dorota Kobiela et Hugh Welchman (sorti en 2017).
La Vie passionnée de Vincent van Gogh (Lust for Life), film américain réalisé par Vincente Minnelli et George Cukor, sorti en 1956.
Van Gogh: Darkness Into Light, film documentaire de court métrage, réalisé par Fritz Goodwin et sorti sur les écrans en 1956.
Van Gogh,  court métrage réalisé par Alain Resnais, sorti sur les écrans en 1947.

Odonyme 

 Rue Van-Gogh, une voie du  de Paris.

Autres 
 Musée Van Gogh, musée néerlandais situé à Amsterdam, essentiellement consacré à Vincent van Gogh.
 Lycée français Vincent-Van-Gogh, lycée créé en 1948, situé à La Haye aux Pays-Bas.
 La Oreja De Van Gogh, groupe de musique pop espagnol.
 van Gogh, cratère à la surface de Mercure.
 (4457) van Gogh, astéroïde.

Patronyme néerlandais